

Sigle 
 Stanford Encyclopedia of Philosophy – enciclopedia di filosofia della Stanford University
 Società Editrice Padana – casa editrice italiana
 Single Engine Piston, tipo di velivoli
 Servizio Epidemiologia e Prevenzione

Codici 
 SEP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Municipal, Stephenville / Clark Field (Texas), Stati Uniti
 sep – codice ISO 639-3 della lingua sìcìté sénoufo

Mineralogia 
 Sep – abbreviazione di sepiolite

Note